Jarreau bezeichnet:
 Jarreau (Louisiana), Gemeinde im Pointe Coupee Parish in Louisiana, Vereinigte Staaten

Jarreau ist der Familienname von:
 Al Jarreau (1940–2017), US-amerikanischer Jazzsänger und Songwriter

Siehe auch:
 Jarraud